Большая Усманова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Входит в состав Акбашевского сельского поселения.

Деревня основана в середине 18 века на месте выселков айлинских башкир.

Во время Гражданской войны в окрестностях проходили бои.

География 
Расположена в юго-восточной части района, на берегу реки Медиак. Расстояние до районного центра, села Аргаяш, 27 км.

Население 

(в 1873 — 240, в 1900 — 290, в 1916 — 421, в 1970 — 341, в 1983 — 285, в 1995 — 277).

Улицы 
Восточный переулок
Комсомольская улица
Пионерская улица
Речная улица
Садовая улица
Улица Зеленая роща
улица Кинжабая Гилязова

Инфраструктура 
 Отделение «Усманова»
 Сельский клуб
 МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ-МЕЧЕТЬ № 964 Д. БОЛЬШАЯ УСМАНОВА АРГАЯШСКОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района